Real Republicans Football Club é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1964/65.

Clubes de futebol de Gana